Eric Mamajek, astrophysicien américain ;
 Plusieurs groupes stellaires :
 le groupe mouvant de η Chamaeleontis, aussi nommé Mamajek 1 (ηCHA),
 le groupe mouvant de μ Ophiuchi, aussi nommé Mamajek 2 (μOPH),
 le groupe de 32 Orionis, aussi nommé Mamajek 3 (32OR).